Agrarsozialrecht kann bezeichnen:
 Agrarsozialrecht (Deutschland)
 Agrarsozialrecht (Österreich)